Леверье:

 Леверье, Урбен Жан Жозеф (1811—1877) — французский математик.
 Леверье — лунный кратер.
 (1997) Леверье — астероид из группы главного пояса, который был открыт 17 октября 1963 года

См. также 
 Левер